Талзас:

Реки
 Талзас (приток Нижней Терси)
 Талзас (приток Тайдона)